Добровольское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Добровольское — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Добровольское — село в Новоорском районе Оренбургской области.

Украина 
 Добровольское — посёлок в Казанковском районе Николаевской области.

См. также 
 Добровольск
 Добровольское сельское поселение
 Стародобровольское